Frekwencja wyborcza – odsetek osób uprawnionych do głosowania, które oddały swój głos w czasie wyborów bądź referendum. W niektórych przypadkach, np. w czasie referendum, dla wiążącego charakteru głosowania wymagana jest pewna minimalna frekwencja.

Frekwencja wyborcza w Polsce po 1989 

Frekwencja wyborcza w wyborach i referendach w Polsce:

Przypisy

Bibliografia 
 

Wybory